Чемпіонат Казахстану з футболу 2017 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобула Астана.

Клуб Тараз поступився в плей-оф команді «Алтай», але останній не був сертифікований і «Тараз» залишився в вищій лізі.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Атирау позбавлений трьох очок за порушення умов контракту з гравцем.
2. Клуб Тараз позбавлений шість очок за невиплачені борги перед гравцем Обіора Одіта.
3. Клуб Ордабаси не отримав ліцензію УЄФА на участь в єврокубках.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Футбол на sports 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2017
Казахстан
2017 у Казахстані